

Населені пункти та їхні частини

 Яновічкі — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Яновічкі — село в гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Яновічкі — частина села Ґебултув у гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Яновічкі — осада в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства

Примітки